Personen
 Denise Berthoud (1916-2005), Zwitserse advocate, bestuurder en feministe
 Dorette Berthoud (1888-1975), Zwitserse schrijfster en journaliste
 Gabrielle Berthoud (1907-1987), Zwitserse historica en onderwijzeres
Plaatsen
 Berthoud, een plaats in Colorado (Verenigde Staten)

Zwitserse achternaam